Mehtar Lām är en provinshuvudstad i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Laghman, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Mehtar Lām ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Mehtar Lām är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Sapāh Khān,  meter över havet,  kilometer norr om Mehtar Lām. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Mehtar Lām består till största delen av jordbruksmark. Runt Mehtar Lām är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Laghman (provins)